Макси́м Никола́евич Шейко́ () — российский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 105 кг, призёр чемпионатов Европы, мастер спорта России международного класса.

Спортивная карьера 
Высшими достижениями Максима Шейко являются серебряные медали на двух чемпионатах Европы 2012 и 2013 годов в весовой категории до 105 кг (там же завоевал малые золотые медали в рывке).

Результаты выступлений

Личная жизнь 
Живёт в городе Холмск Сахалинской области.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IWF

Тяжелоатлеты России
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил